Pleasant Hill (Califòrnia) 
 Pleasant Hill (Carolina del Nord)
 Pleasant Hill (Illinois)
 Pleasant Hill (Iowa)
 Pleasant Hill (Louisiana)
 Pleasant Hill (Missouri)
 Pleasant Hill (Ohio)
 Pleasant Hill (Pennsilvània)
 Pleasant Hill (Tennessee)